Южная Мылва — река в Республике Коми России.

Протекает по территории Усть-Куломского района. Течёт преимущественно с севера на юг в лесистой, малонаселённой местности. Берёт начало к востоку от Тиманского кряжа, в верхнем течении пересекает район распространения выходов каменноугольных известняков, долина сужена, коренные берега местами высотой до 8—10 метров, течение быстрое, в русле наблюдаются частые каменистые пороги.

В 20 км выше впадения реки Ыктыл Южная Мылва выходит на равнину. Ниже устья Ыктыла меняет направление на юго-западное и течёт в широкой, хорошо развитой долине среди невысоких берегов с надпойменной террасой, сложенной суглинистым аллювием. Падение — 0,25 м/км, течение медленное, русло сильно извилисто, ширина его в нижнем течении — 15—20 метров, глубина — до 2 метров.

Выше села Мыёлдино впадает в реку Вычегду в 814 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 132 км, площадь водосборного бассейна — 1510 км². В низовьях расположен посёлок Тимшер. Основные притоки — Сёдъю (56 км) и Ыктыл (68 км) (оба — левые).

Притоки 
 51 км: река без названия
 52 км: Каманъёль
 66 км: Ыктыл
 69 км: Седъёль
 81 км: Сёдъю
 95 км: Мылвож
 113 км: Рытыввож

Гидрология 
По данным наблюдений с 1971 по 1988 год среднегодовой расход воды в районе посёлка Тимшер (29 км от устья) на отметке высоты 118,08 м над уровнем моря составляет 14,71 м³/с.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Вычегда
 Водохозяйственный участок — Вычегда от истока до города Сыктывкара

Примечания

Литература 
  (1. Южная, Вычегодская Мылва)
 

Притоки Вычегды
Реки Усть-Куломского района